Het Belgisch voetbalelftal was een van de deelnemende landen op de Olympische Spelen in Peking (China). De vorige deelname van een Belgisch voetbalelftal op de Olympische Zomerspelen dateerde van 1928.

Kwalificatie 
België kwalificeerde zich door het halen van de halve finales van het Europees kampioenschap voetbal onder de 21 in 2007.

Wedstrijden op de Olympische Zomerspelen 
België werd bij de loting ingedeeld in groep C, samen met Brazilië, Nieuw-Zeeland en gastland China. Na verlies tegen favoriet Brazilië won België zijn twee volgende wedstrijden zonder tegendoelpunt en plaatste het zich als tweede in de groep voor de kwartfinales. Daarin werd Italië met 3-2 verslagen. In de halve finale verloren de Belgen met 4-1 van Nigeria. In de finale om de bronzen medaille stond België opnieuw tegenover Brazilië. De Zuid-Amerikanen wonnen ditmaal overtuigend met 3-0. De Belgen van bondscoach Jean-François De Sart grepen zo net naast een medaille.

Groep C

Wedstrijden

Poulefase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Selectie en statistieken 
Bondscoach Jean-François De Sart koos 18 spelers uit een shortlist van 22. Twee van de afvallers gingen toch mee naar Peking als reserve: Yves De Winter (KVC Westerlo) en Vadis Odjidja-Ofoe (Hamburger SV). Twee moesten in België achterblijven: Roland Lamah (RSC Anderlecht) en Giuseppe Rossini (KV Mechelen). De andere achttien spelers vormden de kern van het Belgisch voetbalelftal op de Olympische Zomerspelen 2008:

¹ Vadis Odjidja Ofoe werd later ingeschakeld als vervanger voor de geblesseerde Stijn De Smet.

Voetbal in 2008
Olympische Zomerspelen 2008